Linda Villumsen (1985), coureuse cycliste néo-zélandaise ;
 Nikolaj Villumsen (1983), homme politique danois.